Первая Федеральная Лига Югославии 1979/1980 () — 51-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1979/1980
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1979 году
Спорт в Югославии в 1980 году